Борискин — русская фамилия; имеет женскую форму Борискина.

Известные носители 
 Борискин, Анатолий Васильевич (1919—2000) — Герой Советского Союза.
 Борискин, Валентин Акимович (1928—2019) — Герой Социалистического Труда.
 Борискин, Иван Дмитриевич (1926—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Борискин, Леонтий Исаакович (1912—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Борискин, Олег Алексеевич (род. 1939) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Борискин, Павел Владимирович (Павел Евгеньевич Полунин; род. 1953) — советский актёр.
 Борискин, Пётр Никитович (1921—1990) — Герой Советского Союза.
 Борискин, Сергей Александрович (род. 1987) — российский самбист.
 Борискин, Фадей Агапович (1908—1960) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Борискин, Фёдор Иванович (1909—1943) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Борискин, Юрий Валентинович (1960—2021) — генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины.